Instrument – odpowiednie narzędzie lub przyrząd, wykorzystywane przez działalność człowieka

 instrument muzyczny
 instrumenty chirurgiczne - narzędzia chirurgiczne
 instrumenty pochodne (derywaty)
 instrumenty pomiarowe - przyrządy pomiarowe
 instrument uniwersalny – przyrząd astronomiczny
 instrument przejściowy – przyrząd astronomiczny
 Instrument Rządzenia (ang. The Instrument of Government) – konstytucja Anglii z 1653 roku.

Zobacz też 
 instrumentacja